– żeńskie imię japońskie, jest także używane jako nazwisko.

Możliwa pisownia 
Satomi można zapisać, używając wielu różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
 里美, „wioska, piękno”
 怜美, „mądry, piękno”
 聡美, „mądry, piękno”
 智美, „mądrość, piękno”
 叡美, „inteligencja, piękno”
 聖美, „święty, piękno”
 jako nazwisko
 里見

Znane osoby 
 o imieniu Satomi
 Satomi Akesaka (聡美), japońska seiyū
 Satomi Arai (里美), japońska seiyū
 Satomi Hanamura (怜美), japońska aktorka
 Satomi Ishihara (さとみ), japońska aktorka
 Satomi Ikezawa (理美), japońska mangaka
 Satomi Kobayashi (聡美), japońska aktorka
 Satomi Kōrogi (さとみ), japońska seiyū
 Satomi Kubokura (里美), japońska lekkoatletka
 Satomi Satō (聡美), japońska seiyū
 Satomi Suzuki (聡美), japońska pływaczka

 o nazwisku Satomi
 Hajime Satomi (里見), założyciel Sammy Corporation
 Kōtarō Satomi (里見), japoński aktor

Fikcyjne postacie 
 Satomi Ishikawa (理美), bohaterka serii Itazura-na Kiss
 Satomi Noda (聡美), bohaterka serii Battle Royale
 Satomi Ozawa (さとみ), bohaterka mangi i anime Shadow Star

Żeńskie imiona japońskie